Maria Krystyna Wirtemberska (ur. 2 września 1924 Tybinga) – księżniczka wirtemberska, księżna Liechtensteinu.

Córka księcia Filipa II Wirtemberskiego i jego pierwszej żony Heleny Habsburg. 23 września 1948 roku wyszła za księcia Jerzego Hartmanna Lichtenstein (1911-1998), syna księcia Alojzego Lichtenstein i Elżbiety Amalii Habsburg. Para miała 7 dzieci:
 Małgorzatę (1950), żonę Hansa Petera Klien, para ma dwoje dzieci
 Marię (1952), żonę Haralda Link, para ma dwoje dzieci
 Izabelę (1954), żonę grafa Raimunda zu Erbach-Fürstenau, para ma czworo dzieci
 Krzysztofa (1958) 
 Marię Helenę (1960) 
 Georginę (1962), żonę grafa Klemensa zu Zeil und Trauchburg, para ma pięcioro dzieci
 Michała (1969)

Wirtembergowie
Rodzina książęca Liechtensteinu
Urodzeni w 1924